Robatsch ist die Bezeichnung für:

 Karl Robatsch, österreichischer Schach-Großmeister und Botaniker (auch sein Autorenkürzel)
 Robatsch-Verteidigung, nach ihm benannte Schacheröffnung
 Marcus Robatsch, österreichischer Degenfechter

Abkürzung